Karlsen ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter dänischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Karl“.

Namensträger 
 Elling Karlsen (auch: Elling Carlsen) (1819–1900), norwegischer Kapitän und Polarforscher
 Finn Karlsen (* 1952), grönländischer Politiker
 Hans-Jörg Karlsen (* 1973), deutscher Prähistoriker
 Helga Karlsen (1882–1936), norwegische Politikerin
 John Karlsen (1919–2017), neuseeländischer Schauspieler
 Kjell Mørk Karlsen (* 1947), norwegischer Komponist
 Kristoffer Cezinando Karlsen (* 1995), als Cezinando bekannter norwegischer Rapper und Songwriter
 Lene Lund Høy Karlsen (* 1979), dänische Handballspielerin
 Mimi Karlsen (* 1957), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit) und Lehrerin
 Morten Karlsen (* 1979), dänischer Fußballspieler
 Nikolaj Karlsen (1920–1994), grönländischer Landesrat
 Rolf Karlsen (1911–1982), norwegischer Komponist, Organist und Pianist
 Synnøve Karlsen (* 1996), schottische Schauspielerin
 Tom Cato Karlsen (* 1974), norwegischer Politiker
 Truls Ove Karlsen (* 1975), norwegischer Skirennläufer
 Turid Karlsen (* 1961), norwegische Opernsängerin

Sonstiges 
 Karlsen-Kliffs, Felsenkliffs auf Snow Hill Island, Antarktis
 Karlsen-Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch 
 Carlsen (Familienname)
 Egbert Carlssen, Pseudonym von August Egbert von Derschau (1845–1883), deutscher Jurist und Schriftsteller

Einzelnachweise 

Familienname
Dänischer Personenname
Patronym